Йоганн Екк — теолог.
  Микола Екк — український режисер.
 Франц Екк — скрипаль мангеймської школи.